Puru es el nombre por el que se conoce tanto a...

 Puru (Jõhvi), una localidad en Estonia
 Puru (recipiente), un instrumento andino para chacchar coca